Julien Estival, né le  à Clermont-Ferrand, est un auteur-compositeur-interprète et poète français.

Biographie

Jeunesse et formation
Julien Estival naît d’un père français et d’une mère espagnole, qui a fui l’Espagne franquiste avec sa famille au début des années 1960 pour venir s’installer à Clermont-Ferrand.

Avant le divorce de ses parents, il passe son enfance et son adolescence à Pont-du-château, où il fait la rencontre déterminante d’une enseignante de collège qui l’encourage à développer sa passion pour la lecture et l’écriture.  

Rentré au Lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, il décroche son baccalauréat littéraire en 1998 avant d’intégrer la classe d’hypokhâgne de l’établissement et de poursuivre son cursus universitaire jusqu’en 2001, date d’obtention de sa maîtrise de lettres modernes, où il soutient un mémoire sur le poète contemporain Guy Goffette. Il exerce par la suite différents emplois : assistant éditorial aux éditions Le Cherche midi, lecteur aux éditions Grasset & Fasquelle, libraire, journaliste pour le quotidien La Montagne puis enseignant.

Carrière musicale

Les années "Sam" (2002-2008)
Entre-temps, Julien Estival apprend la guitare, compose, écrit des chansons et se produit pour la première fois sur scène sous le pseudonyme « Sam » en 2002. S’ensuivent de nombreuses dates dans les cafés-concerts de France, qui lui permettent d’affiner son répertoire et aboutissent à la sortie en 2008 d’un premier album autoproduit, Entre vos seins, dont l’édition limitée comprend notamment un stéréoscope en carton. S’appuyant sur l’imagerie des pin-ups de Gil Elvgren, les textes à la fois érotiques et mélancoliques racontent « des histoires simples et concises qui évoquent les rapports homme-femme de façon tour à tour drôles, salées, tendres ou piquantes ». 

Il joue alors en première partie d’artistes comme Arthur H, La Grande Sophie, Julien Doré, Thomas Dutronc, Les innocents ou encore Carmen Maria Vega. Ses prestations sont remarquées par le label Polydor-Universal Music Group, avec lequel il signe un contrat d'artiste en .

Des parrains prestigieux (2010-2012)
En , il participe aux  Rencontres d’Astaffort, parrainées par Thomas Dutronc. Il y fait notamment la rencontre de deux auteurs, Lydia Dejugnac et Aurélie Antolini, avec qui il signe trois chansons, Vulgaire, J'en ai vu d'autres et Dans quel état j'aime qui seront insérées plus tard dans ses albums Adulescent et Puceau. En 2011, il se voit remettre à Nantes le prix du Centre des écritures de la chanson des mains de Francis Cabrel. 

Parallèlement au travail sur son propre album, Julien Estival enregistre une reprise de Mourir pour une nuit sur l’album La Maison bleue fêtant les quarante années de carrière de Maxime Le Forestier et participe en  au concert événement donné par le chanteur dans le cadre du festival des Francofolies de La Rochelle. Il chante également aux côtés de Maxime Le Forestier trois soirs de suite au Grand Rex à Paris en , aux côtés de Calogero, Juliette, François Morel, Féfé, Ayọ et Emily Loizeau.

Les albums des années 2010
La Vie promise, premier album enregistré sous ses vrais nom et prénom  paraît en , suivi à l’automne d'une tournée d’une vingtaine de dates, dont la première partie de Maxime Le Forestier au Casino de Paris. Réalisé avec ses musiciens Xavier Gatepain et Stéphane Cieluch, cet opus à la forte tonalité mélancolique reçoit un accueil critique et public très confidentiel, qui n’en souligne pas moins la haute tenue des textes et des arrangements. Les singles Les Heures plus belles et Notre histoire – adaptation française de la chanson 9 Crimes de Damien Rice, enregistrée en duo avec Morgane Imbeaud – sont diffusés sur les réseaux radios. Le titre de l'album, La Vie promise, est quant à lui un clin d'œil au recueil de poèmes du même nom de Guy Goffette.  

Julien Estival publie en  l'album Adulescent, qui renoue avec les thèmes et l’esthétique d’Entre vos seins et comprend deux reprises : Sous les jupes des filles, reprise aux accents flamenco de la célèbre chanson d'Alain Souchon, et J'aime les filles de Jacques Dutronc. Maniant l'humour et le second degré, T'es gentille, dont le clip a été réalisé à Berlin par la réalisatrice Gabriela Tscherniak, était déjà rentrée en playlist sur le réseau radio national (Europe 1, RFM, MFM) en 2011.  

Quatrième album studio de l'artiste, Puceau, dont le titre « ramène inévitablement vers l'adolescence » et dont les dix chansons sont comme autant d'« auto-fictions », sort en . Réalisé à nouveau avec ses musiciens Xavier Gatepain et Stéphane Cieluch, l'album « au ton acidulé », qui fait la part belle aux synthétiseurs et boîtes à rythmes inspirés des années 1980, est un « clin d'oeil à la culture pop qui [l']a bercé » adolescent. L'écrivaine Cécile Coulon chante en duo sur Je compte sur mes doigts et signe les paroles de la chanson Byactol blues. L'album comprend également une reprise du standard Laisse tomber les filles écrit et composé par Serge Gainsbourg.

Poésie 
En , Julien Estival publie son premier recueil de poèmes, Une barque pour demain, aux éditions du Cygne, interrogation sur la mort inspirée par le décès d'une amie et dont le titre est une référence à la barque de Charon (mythologie), « passeur des Enfers qui faisait traverser les âmes d'une rive à l'autre, moyennant une obole ». Certains poèmes étaient déjà parus en 2003 dans le numéro 80 de la revue Arpa.   

En , il publie son deuxième recueil de poèmes, D'entre les vivants (éditions du cygne), dont le point de départ est cette fois-ci « une photo du père d'Anne Franck, le regard perdu dans le vague ». Fervent lecteur de poètes comme Philippe Jaccottet ou Paul de Roux, Julien Estival y interroge, entre inquiétude et espoir, « l'horreur et la beauté [qui] cohabitent dans un même monde ».

Discographie

Albums

Singles 
 2008 : Just a kiss
 2010 : T'es gentille
 2013 : Les heures plus belles
 2013 : Notre histoire (en duo avec Morgane Imbeaud)
 2014 : C'est la vie
 2018 : Puceau

Participations

Bibliographie

Distinctions

Récompenses 
 2011 : Prix du Centre des Ecritures de la chanson, remis par Francis Cabrel et Voix du sud
2018 : Deuxième prix de la Truffe d'argent de Périgueux

Notes et références

Liens externes 
 

Chanteur français du XXe siècle
Chanteur français du XXIe siècle
Auteur-compositeur-interprète francophone
Nouvelle scène française
Poète français du XXIe siècle
Naissance en avril 1980
Naissance à Clermont-Ferrand